Бори́с Ти́хонов:
 Тихонов, Борис Дмитриевич (в монашестве Иннокентий; 1889—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Винницкий.
 Тихонов, Борис Ермилович (1919—1977) — советский композитор, баянист.
 Тихонов, Борис Николаевич (1922—1972) — капитан, Герой Советского Союза.